

Варблево — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Варблево — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства